Hamadríade - ninfas dos bosques que viam o seu destino ligado a uma árvore para o resto da vida
 Hamadríades (botânica) - é a denominação da região fitogeográfica que compreende a caatinga brasileira. 
 Papio hamadryas - espécie de babuíno que dá pelo nome comum de hamadríade.
 Ophiophagus hannah - espécie de cobra peçonhenta que dá pelo nome comum de hamadríade.

Desambiguações de biologia